Чемпіонат Футбольної ліги Англії 2022—2023 () — 19-й сезон Чемпіоншип та 31-й турнір в такому форматі після відокремлення від Прем'єр-ліги.

Сезон розпочався 29 липня 2022 року та завершиться 6 травня 2023 року. Через чемпіонат світу в Катарі у листопаді — грудні була 4-тижнева перерва. Перший матч після якого відбувся 10 грудня.

Зміни порівняно з попереднім сезоном

Прем'єр-ліга

Перша футбольна ліга

Клуби

Турнірна таблиця

Результати

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт турніру 
 Футбольна ліга Англії на soccerway.com 

Футбольна ліга
Англія
Англія
2022 в англійському спорті
2023 в англійському спорті